Лёйендейк () — нидерландская фамилия:

 Лёйендейк, Ари (род. 1953) — нидерландский автогонщик.
 Лёйендейк, Ари (младший) (род. 1981) — нидерландский автогонщик.
  (род. 1971) — нидерландский писатель, корреспондент и телеведущий.
 Ловски (Лёйендейк), Фэй (род. 1955) — нидерландская поп-, рок- и фолк-певица и музыкант.